Аманда Кетцер виграла титул, перемігши у фіналі Олену Дементьєву з рахунком 2–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аманда Кетцер (переможниця)
  Олена Дементьєва (фінал)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)
  Паола Суарес (півфінал)
  Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)
  Коріна Мораріу (чвертьфінал)
  Анхелес Монтоліо (чвертьфінал)
  Татьяна Гарбін (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Abierto Mexicano Pegaso 2001 Draw

Abierto Mexicano Pegaso 2001
Одиночний розряд